Серге́й Евге́ньевич Гле́зин (род. 25 июля 1960, Ленинград) — советский и российский мультипликационный монтажёр, продюсер и технический директор на студии «Мельница». Является режиссёром-постановщиком российского мультфильма «Три Богатыря и Шамаханская Царица», который собрал 575 070 210 рублей в прокате, став самым прибыльным мультфильмом 2011 года.

Биография 
Родился 25 июля 1960 года в Ленинграде, СССР. 

В 1982 окончил Ленинградский институт киноинженеров. В 1984-1998 работал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов. 

Звукооператор ряда неигровых и анимационных фильмов. Работал техническим директором на студии «Миди-Синема». 

Один из создателей студии анимационного кино «Мельница» в 1999, и в том же году до 2000 работал начальником производства и техническим директором студии «Мельница», а позже монтажёром и исполнительным продюсером.

С 2009 по 2010 год являлся режиссёром-постановщиком четвёртого мультфильма франшизы «Три Богатыря», ставшего лауреатом премии «Золотой орёл» 27 января 2012. Участвовал на церемонии вручения премии в Москве.

До 2014 работал исполнительным продюсером а начиная с 2015 по 2021 участвует во всех картинах исключительно как режиссёр монтажа.

С 2022, помимо режиссёра монтажа, также работает как мастер по титрам и новым техническим директором начиная с мультфильма «Барбоскины Team»

Семья 
Жена — Татьяна Дмитриевна Глезина (род. 18 марта 1959), начальник производства студии «Мельница» с 2000 по 2012 годы и член административной группы до 2015 года.

Сын — Кирилл Глезин (род. 7 июля 1989), в прошлом звукорежиссёр студий «Мельница» и «Миди-Синема», один из первых сценаристов мультсериала «Лунтик и его друзья» (Серии «Игра» и «Сюрприз»).  Монтажёр, музыкальный продюсер, барабанщик. С 2012 года активно занимается концертной деятельностью. В настоящий момент является постоянным участником российской синти-поп группы Tesla Boy, а так же тесно сотрудничает с московским продюсером и музыкантом Тимом Аминовым. 

Дочь — Яна Глезина.

Фильмография

Актёр озвучания 

 1991 — Полночные игры
 2008 — Про Федота-стрельца, удалого молодца — посол из диких мест
 2010 — Три Богатыря и Шамаханская Царица — чудище «нормальный парень»
 2012 — Три Богатыря на дальних берегах — Гомума
 2016 — Три Богатыря и морской царь — медведь
 2021 — Три богатыря и Конь на троне — волк, который поймал коня-Князя при его потрясении (звуки)

Примечания

Ссылки 
 Глезин Сергей Евгеньевич на Аниматор.ру
 
Сергей Евгеньевич Глезин на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве

Актёры по алфавиту
Кинопродюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры России
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения